Bambi kan syfta på:

Bambi – en sagobok från 1923 skriven av den österrikiske författaren Felix Salten
Bambi (film) – en amerikansk animerad film från 1942, producerad av Walt Disney
 Bambi 2 –  en animerad film från 2006, originaltitel Bambi and the Great Prince of the Forest
Bambi (utmärkelse) – ett pris som delas ut årligen av Hubert Burda Media
Bambi (låt) – en låt av Malmögruppen Kobojsarna